Siebenring steht für:
 Cyclische chemische Verbindungen mit sieben Ringgliedern
 Siebeneck